Süper Lig 2009/2010 – (znana również jako Turkcell Super League od nazwy sponsora) 52. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek piłkarskich mężczyzn w Turcji. Sezon rozpoczął się 7 sierpnia 2009 roku na Atatürk Olimpiyat Stadyumu w stolicy Turcji - Stambule, gdzie lokalne İstanbul Büyükşehir Belediyespor podejmowało obrońców tytułu, drużynę Beşiktaş JK. Ostatni mecz zaplanowano na 16 maja 2010 roku.

Zespoły 

Po poprzednim sezonie do 1. Lig spadły drużyny Konyaspor (16.), Kocaelispor (17.), Hacettepespor (18.).

Tabela 

||rowspan="10"|

Wyniki

Najlepsi strzelcy 
Źródło: Zarchiwizowana oficjalna strona Süper Lig

Przypisy 

2009 w piłce nożnej
2010 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Turcji